Гана Мандлікова і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але цього разу вибули в півфіналі.

Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 7–6(6–1), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

V
Парний розряд